Lady Windermeres Fächer ist der Titel von:

 Lady Windermeres Fächer, Gesellschaftskomödie von Oscar Wilde aus dem Jahr 1893
 Lady Windermeres Fächer (1925), deutsche Verfilmung von Ernst Lubitsch
 Lady Windermeres Fächer (1935), deutsche Verfilmung von Heinz Hilpert